Il quarto uomo (Kansas City Confidential) – film diretto da Phil Karlson del 1952
 Il quarto uomo (De vierde man) – film diretto da Paul Verhoeven del 1983
 Il quarto uomo (Die dunkle Seite) – romanzo di Frank Schätzing del 1997